Monte San Martino – comune in provincia di Macerata, nelle Marche
 Monte San Martino – montagna del Friuli-Venezia Giulia
 Monte San Martino – montagna della Lombardia
 Monte San Martino – rilievo dell'Isola d'Elba
 Monte San Martino – montagna delle Prealpi Varesine